Тиква може да се односи на:

 Тиква, врста поврћа, бундева

или

 Тиква (Нова Варош), насеље у Општини Нова Варош, Република Србија